Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2001/02 (DDM) war die 67. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 23. bis zum 27. Januar 2002 in Erlangen statt.

Geschichte 
In der deutschen Billard-Zeitung gab es keine verwertbaren Informationen mehr. Es wird nur noch die Endtabelle der Enzyklopädie des Billardsports und Ergebnisse eigener Informationen angezeigt. Martin Horn spielte mit 1,491 einen neuen Meisterschaftsrekord im Generaldurchschnitt (GD).

Modus 
Gespielt wurde das komplette Turnier im KO-System. Drei Gewinnsätze bis 15 Punkte ohne Nachstoß waren zum Sieg nötig. Platz drei wurde ausgespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

2002
Karambolageveranstaltung 2002
Sportveranstaltung in Bayern
Sport (Erlangen)
Veranstaltung in Erlangen